Капитоли́н () — римский политический деятель второй половины III века.

Биография 
О Капитолине ничего неизвестно, кроме того, что он занимал должность ординарного консула в 274 году вместе с императором Аврелианом. В Галльской империи были свои два консула — август Тетрик и цезарь Тетрик.

Литература 
 Watson, Alaric. Aurelian and the Third Century, Routledge, 1999, ISBN 0415072484, p. 165.